Otto Versfeld, een voormalig Nederlands voetballer
 Loftus Versfeldstadion, een rugby- en voetbalstadion in Pretoria, Zuid-Afrika